AEGON International 2012 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 250 z cyklu AEGON International rozgrywany w dniach 16–23 czerwca 2012 roku w Eastbourne na kortach trawiastych o puli nagród 403 950 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia 
 
 

2012 w tenisie ziemnym
2012
2012 w Anglii